Il doppio del torneo di tennis Slovak Open 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Humphries e Mark Merklein che hanno battuto in finale Leoš Friedl e David Škoch 3-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (quarti di finale)
 Petr Pála /  Pavel Vízner (semifinali)

 Simon Aspelin /  Jeff Tarango (primo turno)
 Leoš Friedl /  David Škoch (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2002